Desa Ketanggi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ketanggi (administrativ by i Indonesien, lat -7,38, long 110,59), Jawa Tengah, 
 Desa Ketanggi (administrativ by i Indonesien, lat -6,73, long 111,34), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar